Colonnella ima više značenja:
 Colonnella, L'Aquila
 Colonnella, Teramo